All Around the World (Justin Bieber), een nummer uit 2013
 All Around the World (Lisa Stansfield), een nummer uit 1989
 All Around the World (Oasis), een nummer van de Britse rockband Oasis uit 1998